Artas bezeichnet:
 die französische Gemeinde Artas im Département Isère.
 das palästinensische Dorf Arṭās bei Bethlehem
 eine kleine Ortschaft im Campbell County, South Dakota, siehe Artas (South Dakota)
 die 2006 gegründete Musikgruppe Artas (Band).
 das Arnstädter Taschenlampenwerk, siehe ARTAS – Arnstädter Taschenlampenwerk.
 den antiken Glasfabrikanten Artas